PIM ist die Abkürzung für:
 Passive Intermodulation, Störungsart in der Kommunikationstechnik
 Personal Information Manager, Software zur Verwaltung persönlicher Daten
 Personal Iterations Multiplier, Funktion der Datenverschlüsselungssoftware VeraCrypt
 Processor in Memory, Rechnerarchitektur, bei der Prozessor und Speicher eine Einheit bilden
 Platform Independent Model, spezielle Art von Modell in der modellgetriebenen Softwareentwicklung
 Polymere mit intrinsischer Mikroporösität
 Potenziell inadäquate Medikation (englisch) Potentially Inappropriate Medication, wegen ihrer pharmakokinetischen und pharmakodynamischen Wirkungen gelten zahlreiche Medikamente als potentiell inadäquate Medikation (PIM) für ältere Menschen
 Powder injection moulding, Verfahren zur Herstellung von Funktionsbauteilen durch Pulverspritzgießen
 Privileged Identity Management, Verfahren um spezielle Identitäten im Rahmen von Identity Management zu verwalten
 Produktinformationsmanagement, Bereitstellung von Produktinformationen
 Protocol Independent Multicast, Verfahren in der Netzwerktechnik
 Psychoanalytisch-interaktionelle Methode, Therapiemethode

Pim steht für:
 Willem, als Kurzform, siehe Pim
 Pim (Fluss), einen Nebenfluss des Ob in Russland
 Pim (Währungseinheit), ein antikes Zahlungsmittel

Pim ist der Familienname folgender Personen:
 Joshua Pim (1869–1942), irischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Pimm
 Pym

Abkürzung